Cradley kan syfta på följande platser:

 Cradley, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Cradley and Storridge – en civil parish in Herefordshire, England
 Cradley, West Midlands – en ort i Dudley, West Midlands, England
 Cradley Heath – en ort i Sandwell, West Midlands, England